Birmingham Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Birmingham Township du comté de Schuyler dans l'Illinois.
 Birmingham Township du comté de Chester en Pennsylvanie.
 Birmingham Township du comté de Delaware en Pennsylvanie, renommé Chadd's Ford en 1996.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships